Chevallier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Chevallier (1930–2008), französischer Pianist, Komponist und Arrangeur
 Claire Chevallier (* 1969), französisch-belgische Pianistin 
 Dominique Chevallier (1928–2008), französischer Arabist 
 Éric Chevallier (* 1960), französischer Diplomat
 Florence Chevallier (* 1955), französische Fotografin 
 Franck Chevallier (* 1964), französischer Leichtathlet 
 François Fulgis Chevallier (1796–1840), französischer Botaniker und Mediziner
 Gabriel Chevallier (1895–1969), französischer Journalist und Literat
 Gustave Chevallier (1849–1917), französischer Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Jacques Le Chevallier (1896–1987), französischer Maler, Medailleur und Glasmaler
 Jérôme Chevallier (* 1974), französischer Radfahrer 
 Louis Chevallier (1891–1967), französischer Politiker 
 Marjolaine Chevallier (* 1931), französische Theologin und Schriftstellerin 
 Martine Chevallier, französische Schauspielerin
 Max-Alain Chevallier (1922–1990), französischer Theologe 
 Olivier Chevallier (1949–1980), französischer Motorradrennfahrer

 Paulus Chevallier (1722–1796), niederländischer Theologe
 Raymond Chevallier (1929–2004), französischer Historiker 
 Roger Chevallier (Kline; * 1921), französischer Comiczeichner
 Sébastien Chevallier (* 1987), Schweizer Beachvolleyballspieler
 Temple Chevallier (1794–1873), britischer Astronom

Chevallier steht für:
 Chevallier (Mondkrater), Einschlagkrater
 Chevallier (Automobilhersteller), französischer Automobilhersteller
 Chevallier (Motorradhersteller), französischer Motorradhersteller

Siehe auch:
 Chevalier